Крюки — нотні знаки в знаменних співах.

Топонім

Крюки — російська назва кількох сіл, що в білоруській мають назву Крукі.
 Крюки — село в складі Брагінського району Гомельської області.
 Крюки — село в складі Бєлиницького району Могильовської області.

Крюки — присілок у складі Петушинського району Владимирської області.
 Крюки — присілок у Павловському районі Нижньогородської області.
 Крюки — село в Куньїнському районі Псковської області.
 Крюки — село в Островському районі Псковської області. Утворене у 2010 році шляхом об'єднання сіл «Крюки 1» та «Крюки 2».

Річка
 Крюки — річка в Камчатському краї.

Див. також 
 Круки (значення)
 Крюкай